Reiterberg ist der Ortsname von

 Reiterberg (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reiterberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Reitersberg
 Rittersberg